Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Anning 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Han Xinyun e Zhang Kailin che hanno battuto in finale Varatchaya Wongteanchai e Zhang Ling 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Irina Chromačëva /  Marina Mel'nikova (quarti di finale)
  Nao Hibino /  Hsu Wen-hsin (quarti di finale)

  Miyu Katō /  Riko Sawayanagi (primo turno)
  Justyna Jegiołka /  Chiaki Okadaue (Primo turno; ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ITF Women's Circuit Anning 2014